1997-1998 est la deuxième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe des Ak Bars Kazan remporte le titre de champion alors que l'équipe du Metallourg Magnitogorsk remporte les séries éliminatoires récompensés par la Coupe de Russie.

Saison régulière

Première phase 
Tous 26 matchs.

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Zone ouest

Zone est

       Équipe qualifiée pour la seconde phase
       Équipe participant à la poule de promotion/relégation

Seconde phase 
Les résultats de la première phase sont conservés portant le total à 46 matchs.

       Équipe vainqueur de la Superliga
       Équipe qualifiée pour la Coupe de Russie

Les Ak Bars Kazan remportent la Superliga.

Coupe du Russie 
Les séries éliminatoires désignent le vainqueur de la Coupe de Russie.

Poule de promotion/relégation 
La poule est composée des huit derniers de Superliga et des quatre premiers de Vyschaïa Liga.

Tous 22 matchs.

       Équipe ayant assuré son maintien

Références

Voir aussi 

1997-1998
Superliga
Superliga
Sport en Russie en 1997
Sport en Russie en 1998